Le Maître de forges est un roman de l'écrivain français Georges Ohnet. Publié en 1882, il a donné lieu à de nombreuses adaptations au théâtre et au cinéma parmi lesquelles :

 Le Maître de forges ou Gerval, le maître de forges, film français de Henri Pouctal, sorti en 1912 ;
 Le Maître de forges, film français de Fernand Rivers, supervisé par Abel Gance, sorti en 1933 ;
 Le Maître de forges, film français de Fernand Rivers, sorti en 1948 ;
 Le Maître de forges (Il padrone delle ferriere), film italien d'Anton Giulio Majano, sorti en 1959.

Voir aussi
 maître de forges